Nataliya Olexandrivna Pryshchepa –en ucraniano, Наталія Олександрівна Прищепа– (Rivne, 11 de septiembre de 1994) es una deportista ucraniana que compite en atletismo, especialista en las carreras de mediofondo.

Ganó dos medallas de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo, en los años 2016 y 2018, ambas en la prueba de 800 m.

Palmarés internacional

Referencias

Atletas de Ucrania
Atletas de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Corredores de media distancia‎
Nacidos en Rivne
Ucranianas del siglo XXI
Deportistas femeninas de Ucrania
Atletas femeninas